Oralien canthari – gatunek widłonogów z rodziny Chondracanthidae. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 1865 roku przez austriackiego zoologa Camille Hellera.

Przypisy 

Chondracanthidae
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1865 roku